Geldo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Geldo (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Geldo (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar